Пеллеты:
 Пеллеты (лекарственная форма)
 Топливные пеллеты — цилиндрические гранулы из древесных отходов.
 Фекальные пеллеты — вид донных осадков, испражнительные комочки морских беспозвоночных животных.

Примечания